Edgewater kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Edgewater (Alabama)
 Edgewater (Colorado)
 Edgewater (Broward County, Florida)
 Edgewater (Volusia County, Florida)
 Edgewater (New Jersey)